Darija Jurak e Megan Moulton-Levy erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare quest'anno. Gabriela Dabrowski e Alicja Rosolska sono le nuove campionesse che hanno sconfitto in finale per 6-3, 2-6, [10-3] Anastasija Rodionova e Arina Rodionova.

Teste di serie

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno, ritirate)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinali)

  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Monterrey Open 2015
WTA Tour 2015